Barac, Barač oder Barać ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel de Barac (* 1954), deutscher Bildhauer
 Mateo Barać (* 1994), kroatischer Fußballspieler
 Peter Barac (* 1964), österreichischer Fußballspieler
 Samir Barač (* 1973), kroatischer Wasserballspieler
 Stanko Barać (* 1986), kroatischer Basketballspieler
 Valér Barač (1909–1991), tschechoslowakischer Diskuswerfer

Siehe auch:
 Baratz